Il doppio maschile  del torneo di tennis Swedish Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Per Henricsson e Nicklas Utgren che hanno battuto in finale Josef Čihák e Karel Nováček 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Michael Mortensen /  Tobias Svantesson (primo turno)
 Ronnie Båthman /  Tomas Nydahl (semifinali)

 Peter Svensson /  Lars-Anders Wahlgren (quarti di finale)
 Nicklas Kroon /  Miroslav Mecir Sr. (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1989